Shute est un nom propre.

Toponyme 

 Shute, une ville du Devon, en Angleterre

Patronyme 

  (1904–1974), un golfeur américain 
 James L. Shute (1900-1981), un scénariste et producteur américain
 John Shute (?-1563), un artiste, théoricien de l'architecture et architecte anglais
  (1908-2004), une journaliste et écrivaine britannique
 Nevil Shute (1899-1960), un ingénieur et écrivain britannique

Autres 
 Shute Shield, une compétition de rugby à XV en Australie